Als Kaiserliche Garde bezeichnete man folgende Garden:
 Garde impériale, Napoleon I. von Frankreich
 Garde impériale (Zweites Kaiserreich), Napoleons III. von Frankreich
 die Garde des österreichischen Kaiserreiches bzw. der k.u.k. Armee, siehe Arcièren-Leibgarde
 Kaiserliche Garde (Russland), russisches Kaiserreich 
 Kaiserliche Garde (Japan), japanischen Kaiserreich
 Kaiserliche Garde (Abessinien), des Kaiserreich Abessinien
 Kaiserliche Garde (China), chinesisches Kaiserreich
 Kaiserlich Mandschurische Garde,  Kaiserreich Mandschukuo
 die Garde des byzantinischen Kaiserreiches, siehe Herkulianer und Warägergarde
 die Garde des römischen Kaiserreiches, siehe Prätorianer und Herkulianer

Siehe auch:
 Alte Garde
 Gardekorps (preußische Garde im Kaiserreich)